Остье — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения.
 
Расположена в западной части области в 24 км к северо-западу от Смоленска, в 2 км юго-западнее автодороги  Смоленск — Невель. В 14 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Куприно на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)